Alex Sens (Florianópolis, 11 de abril de 1988) é um escritor germano-brasileiro.

Biografia 
Alex Sens nasceu na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, em 1988. Em 1996, aos 8 anos de idade, mudou-se para o sul de Minas Gerais. Começou a escrever aos 13 anos e aos 18 decidiu dedicar-se integralmente à literatura, escrevendo poemas, minicontos, contos, resenhas de livros e críticas literárias, trabalhos publicados em inúmeras antologias, revistas de jornalismo cultural e de variedades, sites literários e blogs. Foi colunista das revistas Bula e Acesso Total, do Jornal Opção e do blog da editora Atêlie Editorial. Alguns de seus contos foram publicados em periódicos literários como Arte e Letra: Estórias (edição W), Revista Pessoa, Germina - Revista de Literatura e Arte, Suplemento Literário de Minas Gerais e Ruído Manifesto. Ainda no mesmo período, Alex entrevistou as escritoras contemporâneas Andréa del Fuego e Lionel Shriver. Seu conto "Recepção de animais — ou 29 retratos de uma tarde genérica", publicado originalmente na Revista Rosa, foi publicado também em inglês na Latin American Literature Today.

Aos 20 anos, publicou Esdrúxulas, livro de contos de realismo mágico e humor negro, seguido do livro artesanal Trincada, em edição especial de apenas 10 exemplares.

Em 2012, venceu o Prêmio Minas Gerais de Literatura na categoria Jovem Escritor Mineiro com o projeto do romance O frágil toque dos mutilados, o primeiro de uma trilogia de drama familiar. O livro, publicado em 2015 pela Editora Autêntica, foi lançado durante a Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, e recebeu elogios de Marcia Tiburi, que assina a apresentação, Jaime Prado Gouvêa, Antônio Carlos Secchin e Stella Maris Rezende, sendo finalista do Prêmio São Paulo de Literatura (2016) e semifinalista do Prêmio Oceanos (2016).

Publicou Corações ruidosos em queda livre (2018), seu segundo livro de contos, pela Editora Penalux, e no mesmo ano foi jurado do Prêmio Minas Gerais de Literatura.

Em 2019, lançou o romance A silenciosa inclinação das águas, sequência de O frágil toque dos mutilados, e em 2021 a sua continuação e terceiro volume de uma tetralogia: O obsceno sono dos ciprestes.

Obras publicadas

Romances 

 O frágil toque dos mutilados (2015, Autêntica)
 A silenciosa inclinação das águas (2019, Autêntica)
O obsceno sono dos ciprestes (2021, Autêntica)

Contos 

 Esdrúxulas (2008, CBJE)
 Trincada (2009, edição artesanal e numerada)
 Corações ruidosos em queda livre (2018, Penalux)

Ligações externas 

 Alex Sens em Autêntica Editora
 Alex Sens em Editora Penalux
 Entrevista de Alex Sens ao blog Como eu escrevo
 https://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2013/02/12/noticia-e-mais,140353/alex-sens-fuziy-vence-premio-governo-minas-gerais-de-literatura.shtml
 https://entrementes.com.br/2019/02/alex-sens-lanca-livro-de-contos-que-se-encontram-e-se-completam/
 http://culturafm.cmais.com.br/de-volta-pra-casa/esdruxulas-trincada-e-entao-fragil-toque-dos-mutilados
 https://www.literatamy.com/post/coracoes-ruidosos-em-queda-livre-alex-sens

Naturais de Florianópolis
Contistas do Brasil
Escritores de Santa Catarina
Romancistas do Brasil
Brasileiros de ascendência alemã